

Arte 
 Agostino Facheris – pittore italiano

Politica 
 Giovanni Facheris – avvocato e politico italiano